{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97301) - || 1999 XN186 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97302) - || 1999 XS189 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97303) - || 1999 XL190 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97304) - || 1999 XQ190 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97305) - || 1999 XU191 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97306) - || 1999 XH192 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97307) - || 1999 XL192 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97308) - || 1999 XT192 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97309) - || 1999 XG196 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97310) - || 1999 XU197 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97311) - || 1999 XB198 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97312) - || 1999 XQ201 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97313) - || 1999 XM206 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97314) - || 1999 XV206 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97315) - || 1999 XA211 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97316) - || 1999 XC212 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97317) - || 1999 XS213 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97318) - || 1999 XW214 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97319) - || 1999 XH215 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97320) - || 1999 XM219 || 15 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97321) - || 1999 XO220 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97322) - || 1999 XQ231 || 8 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97323) - || 1999 XU232 || 14 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97324) - || 1999 XE235 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97325) - || 1999 XM241 || 13 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97326) - || 1999 XN241 || 13 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97327) - || 1999 XZ241 || 13 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97328) - || 1999 XJ242 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97329) - || 1999 XO243 || 3 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97330) - || 1999 XE245 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97331) - || 1999 XV245 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97332) - || 1999 XN249 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97333) - || 1999 XW256 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97334) - || 1999 XY256 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (97335) - || 1999 YF || 16 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97336) Thomasafleming || 1999 YB1 || 16 december 1999 || Grasslands || J. E. McGaha
|-
| (97337) - || 1999 YA3 || 17 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97338) - || 1999 YM12 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97339) - || 1999 YN14 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97340) - || 1999 YS27 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (97341) - || 2000 AU1 || 2 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97342) - || 2000 AH4 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97343) - || 2000 AW6 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97344) - || 2000 AZ7 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97345) - || 2000 AO8 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97346) - || 2000 AF10 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97347) - || 2000 AX11 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97348) - || 2000 AB12 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97349) - || 2000 AM14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97350) - || 2000 AT14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97351) - || 2000 AX18 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97352) - || 2000 AL21 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97353) - || 2000 AE23 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97354) - || 2000 AZ24 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97355) - || 2000 AX25 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97356) - || 2000 AY27 || 5 januari 2000 || Sormano || A. Testa, P. Chiavenna
|-
| (97357) - || 2000 AA29 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97358) - || 2000 AA30 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97359) - || 2000 AC32 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97360) - || 2000 AG32 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97361) - || 2000 AV32 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97362) - || 2000 AR34 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97363) - || 2000 AS36 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97364) - || 2000 AZ42 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97365) - || 2000 AB43 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97366) - || 2000 AZ47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97367) - || 2000 AS51 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97368) - || 2000 AG52 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97369) - || 2000 AF55 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97370) - || 2000 AF58 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97371) - || 2000 AO58 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97372) - || 2000 AB62 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97373) - || 2000 AE63 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97374) - || 2000 AS65 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97375) - || 2000 AX66 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97376) - || 2000 AF67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97377) - || 2000 AL67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97378) - || 2000 AN67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97379) - || 2000 AJ69 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97380) - || 2000 AR69 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97381) - || 2000 AO72 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97382) - || 2000 AS72 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97383) - || 2000 AJ76 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97384) - || 2000 AF82 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97385) - || 2000 AE85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97386) - || 2000 AQ86 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97387) - || 2000 AY88 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97388) - || 2000 AU90 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97389) - || 2000 AZ96 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97390) - || 2000 AD99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97391) - || 2000 AZ100 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97392) - || 2000 AE101 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97393) - || 2000 AK101 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97394) - || 2000 AR102 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97395) - || 2000 AT102 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97396) - || 2000 AK103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97397) - || 2000 AG106 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97398) - || 2000 AR108 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97399) - || 2000 AR115 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97400) - || 2000 AG124 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten